Taylor Hayes – personaggio della soap opera Beautiful
Taylor Hayes – attrice pornografica statunitense